Le terme « Babidi » peut faire référence à :
 Babidi, personnage de Dragon Ball ;
 le , rivière congolaise ;
 , album de Deerhoof de 2004 ;
 , maison d'édition espagnole.

Voir aussi 

 Bibbidi-Bobbidi-Boo